Марк Андреас Шепард (; Лондон, 30. мај 1964) британски је глумац и музичар. Често је потписан као Марк А. Шепард. Познат је по улози Кроулија у серији Ловци на натприродно.

Приватни живот 
Син је глумца В. Моргана Шепарда.

Шепард се оженио својом првом женом Џесиком 2004. Имају два сина, Макса и Вила, а развели су се 2014. Шепард се 9. новембра 2015. оженио Саром Луиз Фаџ. Прославили су приватном церемонијом годину дана касније, 19. новембра 2016. у Малибуу. Дана 1. марта 2016. родила им се ћерка Изабела Роуз.

Филмографија

Филм

Телевизија

Видео-игре

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1964.
Биографије живих особа
Британски глумци
Британски музичари
Енглески глумци